Esistono diversi partiti politici con il nome di Partito Popolare Unito:
 Partito Popolare Unito – Belize
 Partito Popolare Unito – Giamaica
 Partito Popolare Unito – Liberia
 Partito Popolare Unito – Polonia
 Partito Popolare Unito – Singapore